El término Barquilla puede hacer referencia a:

 Barquilla, un tipo de helado.
 Barquilla, una localidad del municipio de Villar de la Yegua, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 La Barquilla, una localidad del municipio de Talayuela, en la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
 La Barquilla, una localidad del municipio de Totana, en la Región de Murcia, España.
 Barquilla de Pinares, una localidad del municipio de Talayuela, en la provincia de Cáceres, Extremadura, España.